Атаки — село в Україні.
 Атаки — місто в Молдові.

Див. також 
 Атака